Dökel ist der Familienname folgender Personen:

 A. B. Dökel (Adolf Bernhard Dökel; Adolf Bernhard Georg Wilhelm Dökel; 1820–nach 1878), deutscher Hof-Uhrenhändler und braunschweig-lüneburgischer Hoflieferant
 Arif Dökel (* 1933), türkischer Fußballspieler und Trainer 
 Pakize Gözde Dökel (* 1997), deutsch-türkische Fußballspielerin 
 Tessa Dökel (* 2002), deutsche Schauspielerin